ГАЗ-3351 «Лось» — российский (до 60% - 65% локализации в 2019 году) двухзвенный гусеничный снегоболотоход производства Заволжского завода гусеничных тягачей (Группа ГАЗ) со вторым звеном в виде активного шасси с монтируемыми по требованию заказчика целевыми модулями, модификация шведского вездехода BV-206. В серийном производстве с 2012 года.

Описание 
ГАЗ-3351 создан для перевозки людей, грузов и различного технологического оборудования в особо тяжёлых дорожных и климатических условиях. Предназначен для туристических фирм, охотников, рыболовов, любителей активного отдыха, а также для предприятий нефтегазового комплекса, геологии, геофизики, энергетики, подразделений МЧС; подразделения МЧС оценили высокую проходимость машины, в том числе по водоёмам и болотистым местностям достигаемую за счёт особой конструкции гусениц, механизма сцепки модулей и высокой удельной мощности. Вооружённые силы России намерены использовать ГАЗ-3351 для оснащения арктических бригад.

Переднее звено ГАЗ-3351 оснащено фибропластиковым водоизмещающим корпусом (армирование стекловолокном, пенопластовая тепло- и звукоизоляция). В салоне переднего звена установлен независимый отопитель. На машине установлен дизельный двигатель производства Steyr M-16 и автоматическая коробка передач Allison европейского производства. Установка автомобильного двигателя на вездеход стала возможной благодаря его низкой массе.

В число модулей, устанавливаемых на второе звено:
 пассажирский 11-местный модуль с независимым отопителем салона
 платформа грузоподъёмностью 1400 кг
 аварийно-спасательный модуль
 пожарный модуль
 лесопатрульный комплекс
 медицинский модуль
 пункт технической помощи

Оба звена оснащены асфальтоходными литыми резиновыми гусеницами с нейлоновым кордом. На все гусеницы имеется активный привод.

Основные технические характеристики 
 Снаряженная масса — 4730 кг
 Грузоподъемность — 2000 кг
 Количество посадочных мест — 16 чел.
 Мощность двигателя — 183 л.с.

Двигатель 
 Мощность двигателя / частота вращения — 183 л.с. / 3800 об/мин
 Максимальный крутящий момент / частота вращения — 400 Нм / 2200 об/мин
 Число цилиндров — 6
 Рабочий объём — 3,2 л

Габаритные размеры 
 Длина — 7260 мм
 Ширина — 1970 мм
 Высота — 2400 мм
 Колея — 1230 мм
 Дорожный просвет — 350 мм

Показатели проходимости 
 Среднее удельное давление на грунт — 0,127 кгс/см²
 Угол преодолеваемого подъёма — 35 град
 Угол бокового крена — 42 град
 Радиус поворота — 8 м

Эксплуатационные характеристики 
 Максимально допустимая масса прицепа — 2500 кг
 Запас топлива — 200 л
 Максимальная скорость передвижения по шоссе — 55 км/ч
 Максимальная скорость передвижения на плаву — 3 км/ч

Участие в выставках 
ГАЗ-3351 демонстрировался в 2012 году в рамках I Международной выставки транспортных средств повышенной проходимости «Вездеход». Это также была единственная модель гусеничного тягача, спустя год представленная на XVII международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2013».

См. также 
 Bv 206
 ДТ-3ПБ

Примечания

Литература 
 Ожерельев М., Сухов О. Варианты хода // Пятое колесо. — Апрель 2012. — С. 52-55.

Ссылки 
 ГАЗ-3351 на сайте производителя
 журнал «Спецтехника и нефтегазовое оборудование», № 4 2013, страница 10, статья «Вездеходы ЗЗГТ на смотре»

Автомобили Горьковского автомобильного завода
Вездеходы
Двухзвенные гусеничные вездеходы